Суахенра Сенебемиу — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в конце XVII века до н. э. Предположительно, один из последних в XIII династии (Второй переходный период).

Артефакты правления Суахенра Сенебемиу 
Памятники Суахенра Сенебемиу, упомянутого в Карнакском царском списке, найдены лишь в пределах Фиванского нома: в Дейр-эль-Бахри и в Гебелейне.

Имена Суахенра Сенебемиу

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Фараоны